Welander ist der Familienname folgender Personen: 

 Arthur Welander (1908–1982), US-amerikanischer Fischereibiologe
 Lisa Welander (1909–2001), schwedische Neurologin